«Сениця» — словацький футбольний клуб.

Топонім 

 Сениця — агромістечко в Мінському районі Мінської області.

 Сениця — місто в Трнавському краї.
 Сениця — округ Трнавського краю.

Прізвище 
 Сениця Павло Іванович (1879—1960) — радянський композитор і фольклорист, педагог.

Див. також 
 Сєниця — місто в Златиборському окрузі Сербії.
 Сєниця — община, входить в округ Златиборський.
 Сенниці
 Сенниця